Claude Cadiou (?-), un réalisateur belgo-guinéen ;
 Frédéric Cadiou (1969-), un footballeur français ;
 Georges Cadiou (1951-), un journaliste et écrivain français ;
 Gilles Cadiou (1938-), un artiste peintre français ;
 Jacques Cadiou (1943-), un coureur cycliste français ;
 Marie, Rosalie, Virginie Cadiou (1847-1927), une romancière française ;
 Paul Cadiou (1860-1924), un homme de lettres français ;
 Roger Cadioux (?-), un chasseur sous-marin français ;
 Yvan Cadiou (1962-), un cuisinier et chroniqueur français ;
 Henri Cadiou (1906-1989), un artiste peintre français.

Toponyme 

 Le square Henri-Cadiou est un square du 13e arrondissement de Paris.

Lien externe 
 
Patronyme breton